Вознесе́новка — название населённых пунктов. Название давалось в честь православного праздника Вознесения Господня.

Казахстан 
 Вознесеновка — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Вознесеновка — прежнее, до 1 июля 2007 г., название села Курайлы в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Вознесеновка — до 2018 г. название села Кызылтай в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Вознесеновка — прежнее, до 4.05.1993 г., название села Бирлик в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Вознесеновка — прежнее название села Бирлик в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Вознесеновка — прежнее, до 1993 г., название села Тастумсык в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Киргизия 
 Вознесеновка — село в Панфиловском районе Чуйской области.

Россия 
 Вознесеновка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Вознесеновка — село в Ромненском районе Амурской области.
 Вознесеновка — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Вознесеновка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Вознесеновка — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Вознесеновка — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Вознесеновка — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Вознесеновка — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Вознесеновка — посёлок в Терновском районе Воронежской области.
 Вознесеновка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Вознесеновка — село в Целинном районе Калмыкии.
 Вознесеновка — село в Касторенском районе Курской области.
 Вознесеновка — деревня в Кадомском районе Рязанской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Вознесеновка — прежнее название села Штормовое в Сакском районе.

Украина 
 Вознесеновка — с 2016 года название города Червонопартизанск в Луганской области, присвоенное в рамках кампании по декоммунизации. Решение не признано местными фактическими властями Луганской Народной Республики.

См. также 
 Вознесение
 Вознесенка
 Вознесеновское
 Вознесенск
 Вознесенская
 Вознесенский
 Вознесенское
 Вознесенье
Нововознесенка